Banjar bezeichnet:
 Banjaresische Sprache, Sprache der Banjaresen im Süden von Kalimantan, Indonesien
 Banjaresen, banjaresisch sprechende Ethnie im Süden von Kalimantan, Indonesien
 Banjar (Soziologie Balis), gesellschaftliche Organisationsform in der balinesischen Gesellschaft

Banjar bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Banjar (Buleleng), Subdistrikt (kecamatan) im Verwaltungsbezirk (kabupaten) Buleleng im Norden der indonesischen Insel Bali
 Banjar (Westjava), Ort in Westjava
 Banjar (Regierungsbezirk), Verwaltungsbezirk (kabupaten) in der indonesischen Provinz Südkalimantan
 Banjar (Indien), Ort im Kullu-Distrikt im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh